Carlstadt :

Toponymes 
 Carlstadt (New Jersey)
 Carlstadt, un quartier de Düsseldorf
 Karlovac en Croatie (qui s'appelle Karlstadt ou Carlstadt en allemand)

Patronymes 
 Andreas Bodenstein, dit « Carlstadt », théologien protestant contemporain de Martin Luther

Carlstad 
 , Danemark

Voir aussi 
 Karlstadt